La famille Spaak, établie à Bruxelles à la fin du  est une famille belge, d'origine suédoise qui descend de Elias Jonae Spaak, Westro-Gothus, né à Grevbäck ca 1650, inscrit à l'Université de Lund en 1683, et qui fut ensuite maître de poste à Uddevalla, au nord de Göteborg principale ville de la province de Bohuslän.

À cette famille appartiennent :

 Magnus Spaak
 x Anne Caroline Dispeau
 └──> Jacques François Joseph Spaak
 └──> Jacques Joseph Spaak (1742-1825), artiste peintre
      └──> Jacques François Joseph Spaak, décorateur
      └──> Charles Ferdinand Spaak (1772-1834), musicien et trésorier de la Société d'Apollon.
           x Catherine Antoinette Van Stichel (1776-?)
           └──> Jacques Louis Charles Spaak (1804-1893), architecte de l'Entrepôt de Bruxelles (1844), (à ne pas confondre avec ).
                x Philippine Antoinette Hommel (1808-1861)
                └──> Charles Spaak (1834-1911), médecin généraliste
                     └──> Paul Spaak (1871-1936), avocat, auteur et créateur du personnage de Kaatje
                          x Marie Janson (1873–1960), membre du sénat belge 
                          └──> Paul-Henri Spaak (1899-1972), homme d'État
                          │    └──> Fernand Spaak (1923-1981), fonctionnaire européen
                          │    │    └──> Isabelle Spaak (née en 1960), journaliste et écrivaine      
                          │    └──> Antoinette Spaak (1928-2020), femme politique
                          └──> Charles Spaak (1903-1975), scénariste
                          │    x Claudie Perrier, actrice
                          │         └──> Agnès Spaak (née en 1944), comédienne
                          │         └──> Catherine Spaak (1945-2022), comédienne
                          └──> Claude Spaak (1904–1990), scénariste
                          │    x Suzanne Lorge (1905-1944), résistante
                          └──> ?

Notes

Lien interne
 Liste chronologique de familles belges
 Suzanne Spaak

Famille bruxelloise
Famille belge
Famille suédoise